Поле́нов, Андре́й Льво́вич:
 Поленов, Андрей Львович (1871—1947) — нейрохирург, действительный член АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Сталинской премии, профессор.
 Поленов, Андрей Львович (1925—1996) — физиолог, нейроэндокринолог, член-корреспондент АН СССР.